William Chambers puede referirse a:

William Chambers (1723 - 1796), arquitecto escocés.
 Robert William Chambers (1865 - 1933), escritor estadounidense.
 William Chambers Coker (1872 - 1953), botánico estadounidense.